Kino Światowid w Katowicach
 Kino Światowid w Krakowie